Vollert  steht für:

Personen:

 Anton Vollert (1828–1897), thüringischer Staatsmann und Autor
 Doris Cordes-Vollert (* 1943), deutsche bildende Künstlerin, Grafikerin und Autorin
 Emil Vollert (1884–1964), deutscher Pädagoge

 Gottlob Vollert (1868–1938), deutscher Landwirt und Politiker (WBWB)
 Heinz Vollert (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Hermann Vollert (1821–1894), weimarischer Minister
 Jannes Vollert (* 1998,) deutscher Fußballspieler
 Jens Vollert (* 1939), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Martin Vollert (1882–1980), deutscher Versicherungsmanager
 Max Vollert (1851–1935), deutscher Jurist, Kurator und Autor
 Werner Vollert (* 1960), deutscher Künstler und Unternehmer

Unternehmen:

 Vollert Anlagenbau, deutscher Maschinen- und Anlagenbauer

Siehe auch:
 Follert